Енделадзе — грузинская фамилия.

 Известные носители 
 Енделадзе, Александр Иванович (1898 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Енделадзе, Вацентий Акакиевич (род. 1930) — Герой Социалистического Труда.